Roompot-Charles (UCI-kode: ROC) var et hollandsk UCI professionelt kontinentalcykelhold for mænd. Holdet blev etableret i 2015 og lukkede efter 2019-sæsonen.

Holdet

2019

Sejre

2018

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Nederlandene
Etableret i 2015
Ophørt i 2019